La Crèche (Deux-Sèvres), een gemeente in het Franse departement Deux-Sèvres
De Krebbe, Frans: La Crèche, een gehucht in de Franse gemeente Belle in het Noorderdepartement